En ligne directe est une émission de radio diffusée sur RTS La Première. La première émission date du lundi .

Concept 

Le but de l'émission est de débattre d'un sujet d'actualité ; le débat a lieu à l'antenne avec des intervenants choisis et des auditeurs, mais aussi sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook). L'émission a lieu le matin de 8h à 8h30, le sujet du débat étant rendu public la veille au soir sur ces réseaux sociaux, permettant aux auditeurs d'en discuter sur ces plateformes. 

L'émission est animée par Nathalie Ducommun, Magali Philip et Patrick Le Fort.

Recherche 

Les débats de cette émission sur les réseaux sociaux sont l'objet de recherches universitaires à l'Université de Lausanne.

Annexes

Notes et références

Liens externes 
 En ligne directe de la Radio télévision suisse.
 (vidéo) En ligne directe, bilan très positif Grand angle de la Radio télévision suisse à propos de l'émission.

Émission de radio depuis la Suisse
Émission sur La Première (Suisse)